Schlesischer Bahnhof ist der Name folgender Bahnhöfe:

 Schlesischer Bahnhof in Berlin, siehe Berlin Ostbahnhof #Geschichte
 Schlesischer Bahnhof in Dresden, siehe Bahnhof Dresden-Neustadt #Schlesischer Bahnhof